Женевская декларация прав ребёнка
 Декларация прав ребёнка (1959)
 Декларация прав ребёнка (2000)